Friedrich Specht kan syfta på:

* Friedrich von Specht (1803–1879), tysk general och författare
 Friedrich Specht (1808–1865), tysk orgelbyggare
 Friedrich Specht (1839–1909), tysk målare, skulptör och litograf
 Friedrich Specht (1924–2010), tysk psykiater och psykoterapeut